Több Démophilosz nevű ókori személyt is ismerünk.

 thespiai Démophilosz (Kr. e. 5. sz.): Diadromész fia, a boiótiai Thespiai polisz hadvezére a thermopülai csata során, a spártai Leónidasz szövetségese. A polgári életben állítólag építőmester volt . Néhány száz katonájával együtt ugyanúgy hősi halált halt, mint Leónidasz és a háromszázak.
 himérai Demophilosz (Kr. e. 5. sz.) görög festőművész, a hérakleai Zeuxisz mestere. 
 Démophilosz (Kr. e. 4. sz.): athéni arkhón Kr. e. 381-ben;
 Démophilosz (Kr. e. 4. sz.): Favorinus szerint Ephonisz történetíró fia, Arisztotelész egyik vádlója Athénban abban az istensértési perben, mely hatására a filozófus Khalkiszba emigrált Kr. e. 323-ban; 
 küméi Démophilosz: (Kr. e. III. - II. század): görög történetíró, Ephorosz fia;
 Démophilosz (Kr. u. III-IV. század): görög filozófus;
 Demophilosz (Kr. u. 4. sz.): ókeresztény író, püspök.

Jegyzetek